Le qualificazioni del singolare del Fever-Tree Championships 2018 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Julien Benneteau (qualificato)
  John Millman (qualificato)
  Taylor Fritz (ultimo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (primo turno)

  Yuki Bhambri (qualificato)
  Mikhail Kukushkin (primo turno)
  Marius Copil (ultimo turno)
  Mackenzie McDonald (ultimo turno)

Qualificati 

  Julien Benneteau
  John Millman

  Yuki Bhambri
  Tim Smyczek

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Fever-Tree Championships 2018